Vuorisenjärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vuorisenjärvi (sjö, lat 63,73, long 27,13), Norra Savolax, 
 Vuorisenjärvi (sjö, lat 63,42, long 27,72), Norra Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar